2 miejscowości w Polsce: 
 Skruda – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów 
 Skruda – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy
 Skruda – dawna nazwa miasta Halinów